Astronomia: abreviatura de colles, un tret planetari superficial consistent en una agrupació de petits turons o pujols.
 Domini d'Internet: .co, domini de primer nivell territorial (ccTLD) de Colòmbia
 Química:
 CO fórmula química del monòxid de carboni.
 Co: símbol del cobalt.